Antoine Durafour (1876-1932), homme politique français ;
François Durafour (1888-1967), aviateur suisse ;
Michel Durafour (1920-2017), homme politique français, fils d'Antoine Durafour.
Patronyme français